Прибежище (буддизм) — словесно выраженная формула принятия буддизма
 Прибежище (альбом) — музыкальный альбом 1998 года Бориса Гребенщикова